Фридрих Август Канне (; 8 марта 1778, Делич — 16 декабря 1833, Вена) — австрийский композитор, драматург и музыкальный критик саксонского происхождения.

Изучал право в Лейпциге и Виттенберге, затем композицию в Дрездене. С 1806 г. жил в Вене в качестве домашнего учителя музыки у князя Лобковица. В 1821—1824 гг. возглавлял, переняв руководство у Игнаца и Йозефа фон Зайфридов, венскую «Всеобщую музыкальную газету» (, не путать с более известной одноимённой лейпцигской), а в 1829 г. вместе с Игнацем Францем Кастелли стоял у истоков «Всеобщего музыкального вестника» ().

Автор более десятка опер, среди которых «Орфей и Эвридика» (1807), «Миранда, или Меч возмездия» (; 1811), «Железная дева» (; 1822) и др., — частично по собственным либретто. Высокую оценку одному из либретто Канне дал Бетховен. Высказывалось также предположение, что медленная часть Четвёртого фортепианного концерта Бетховена носит программный характер и основана на либретто Канне к его «Орфею и Эвридике».

Из пьес Канне наибольшим успехом пользовалась патриотическая «Пряха у креста» (; 1822). Ему принадлежат также песни (в том числе на стихи Гёте), мессы, фортепианная музыка.

Существует предположение, что Канне послужил прототипом капельмейстера Крейслера из произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Источники 

Композиторы Австрии
Музыкальные критики Австрии
Академические музыканты Австрии